«Ведьмы» () — немой фильм 1922 года, снятый датским режиссёром Беньямином Кристенсеном. Сочетает элементы документального и игрового кино.

Сюжет 
Фильм состоит из 7 частей. Некоторые из них являются чисто документальными, некоторые чисто игровыми, некоторые сочетают элементы обоих жанров.

Актёры 
 Марен Педерсен / Maren Pedersen — ведьма (на эту роль Кристенсен взял 78-летнюю беззубую продавщицу цветов)
 Клара Понтоппидан / Clara Pontoppidan — сиделка
 Элит Пио / Elith Pio — юный инквизитор
 Оскар Стриболт / Oscar Stribolt — доктор / толстый монах
 Тора Тедже / Tora Teje — истеричка
 Джон Андерсен / John Andersen — главный инквизитор
 Беньямин Кристенсен — дьявол
 / Poul Reumert — ювелир
 Карен Уинтер / Karen Winther — Анна
 Кейт Фабиан / Kate Fabian — старая дева
 / Else Vermehren — сиделка
 Астрид Холм / Astrid Holm — Анна
 Йоханнес Андерсен / Johannes Andersen — инквизитор
 Герда Мадсен / Gerda Madsen — сиделка
 / Aage Hertel — инквизитор
 / Ib Schønberg — инквизитор
 Эмми Шенфельд / Emmy Schønfeld — швея
 Фредерик Кристенсен / Frederik Christensen — бюргер
 Элла Ла Кур / Ella La Cour — чародей
 Элизабет Кристенсен / Elisabeth Christensen — старая фермерша
 Хенри Симан / Henry Seemann — бюргер
 Элис О Фредерикс (Алис Фредериксен) / Alice O’Fredericks — сиделка
 Кнуд Рассоу / Knud Rassow — анатом
 Эллен Рассоу / Ellen Rassow — девушка
 Холст Йоргенсен / Holst Jørgensen — Ole Kighul 
 Ханс Кристиан Нильсен/ H.C. Nielsen — помощник ювелира
 Албрехт Шмидт / Albrecht Schmidt — невролог

Саундтрек 
Оригинальное звуковое сопровождение было создано датским композитором и дирижёром Launy Grøndahl.

Помимо оригинального саундтрека в 1997 году группа Art Zoyd создала собственный саундтрек в стиле dark ambient. Так же свой вариант музыки к фильму предложил британский музыкант Джефф Смит.

Факты 
 Картина была долгое время запрещена к показу во всём мире. Как указывал Жорж Садуль: «Садизм и непристойность некоторых сцен ограничивали круг распространения этого единственного в своём роде фильма пределами особых аудиторий, со строгим запрещением входа „детям, не достигшим 16 лет“».

Примечания

Ссылки 
 
 Häxan at Det Danske Filminstitut (in Danish)
 Download Haxan at archive.org
 Häxan at Silent Era
 Criterion Collection essay by Chris Fujiwara
 Criterion Collection essay by Gillian Anderson

Фильмы Беньямина Кристенсена
Фильмы ужасов Дании
Фильмы Швеции 1922 года
Фильмы ужасов Швеции
Фильмы о ведьмах
Фильмы ужасов 1922 года
Немые фильмы Дании
Немые фильмы Швеции
Чёрно-белые фильмы Дании
Чёрно-белые фильмы Швеции
Цензура в кинематографе
Фильмы Дании 1922 года
Ад в искусстве
Документальные фильмы Дании
Документальные фильмы Швеции
Немые фильмы ужасов
Чёрно-белые фильмы ужасов
Фильмы SF